Palmas — município capital do estado do Tocantins, Brasil
 Palmas (Aveyron) — comuna do departamento de Aveyron, França
 Palmas (Paraná) — município do estado do Paraná, Brasil
 Palmas Futebol e Regatas — clube de futebol do estado do Tocantins, Brasil
 Questão de Palmas ou das Missões — disputa de fronteiras entre Brasil e Argentina

Desambiguações de topônimos